Memel kan syfta på:

 Memel – historiskt namn på en stad i västra Litauen, se Klaipėda 
 Memel – tyskt namn på en flod i Belarus och Litauen, se Njemen
 Memelland – område i nuvarande Litauen
 Kreis Memel – tysk landkreis (–1920) i Regierungsbezirk Königsberg, se Memelland